Серхио Родольфо Сантин Спинелли (; род. 6 августа 1956, Сальто) — уругвайский футболист, выступавший на позиции полузащитника за сборную Уругвая.

Клубная карьера 
Серхио Сантин начинал карьеру футболиста в уругвайском клубе «Данубио». В 1980 году он перешёл в колумбийскую команду «Кукута Депортиво», а в 1981 году — в колумбийский «Атлетико Насьональ». В 1984 году Сантин вернулся на родину, став игроком «Пеньяроля».

В 1986 году он провёл ряд матчей за бразильский «Сантос», после чего играл за колумбийскую «Америку» из Кали. В конце октября 1987 года Сантин сыграл за неё во всех трёх матчах финала Кубка Либертадорес против «Пеньяроля», закончившегося общим поражением колумбийцев. В следующем розыгрыше Кубка Либертадорес он забил два гола (оба в рамках группового этапа в ворота уругвайской команды «Монтевидео Уондерерс») и дошёл с командой до полуфинала, где колумбийцы уступили уругвайскому «Насьоналю».

Заканчивал свою карьеру футболиста Сантин в колумбийском клубе «Онсе Кальдас» в 1991 году.

Карьера в сборной 
Серхио Сантин был включён в состав сборной Уругвая на чемпионат мира 1986 года в Мексике, где он выходил в стартовом составе во всех четырёх матчах своей команды на турнире: группового этапа с ФРГ, Данией, Шотландией и 1/8 финала с Аргентиной.

Достижения 
 «Атлетико Насьональ»
 Чемпион Колумбии (1): 1981
 «Пеньяроль»
 Чемпион Уругвая (1): 1985
 «Америка Кали»
 Чемпион Колумбии (1): 1986

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Уругвая
Игроки сборной Уругвая по футболу
Игроки ФК «Данубио»
Игроки ФК «Индепендьенте Медельин»
Игроки ФК «Пеньяроль»
Игроки ФК «Америка» Кали
Игроки ФК «Сантос»
Футбольные тренеры Уругвая
Тренеры ФК «Онсе Кальдас»